Magyarország a skóciai Glasgow-ban megrendezett 2019-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt. Sós Csaba szövetségi kapitány 2019. november 15-én hozta nyilvánosságra a versenyen induló 22 fős csapat névsorát. A versenyen nem indult Verrasztó Dávid, Milák Kristóf, Kenderesi Tamás, Cseh László és Szilágyi Liliána.

Magyar érmesek

További magyar eredmények

4. helyezettek

5. helyezettek

6. helyezettek

Eredmények

Férfi

Női

Jegyzetek

Források

Magyarország a rövid pályás úszó-Európa-bajnokságokon